Диверсант — участник, действующее лицо диверсии.
 «Диверсант» — российский телесериал 2004 года.
 «Диверсант 2: Конец войны» — его продолжение 2007 года.
 «Диверсант 3: Крым» — их продолжение 2020 года.
 «Диверсант» — шпионский триллер режиссёра Альфреда Хичкока, вышедший на экраны в 1942 году.
 «Диверсанты» — югославский фильм 1967 года.
 «Диверсанты» — фильм 2001 года.

См. также 
 Диверсия — разновидность военной операции